Fejdon (, Pheídōn) lahko je:

 Fejdon iz Argosa, starogrški tiran Argosa
 Fejdon iz Aten, starogrški tiran Aten